Escure ou Escures ou Escurès est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Laurent Escure (1970-), enseignant et syndicaliste français.
 Vincent Escure (1985-), acteur français.

 avec « s »
 Charles Gabriel Morel d'Escures (1751-1786), explorateur et membre de l'expédition de La Pérouse.
 Raoul d'Escures (Ralph d'Escures) (1068-1122), archevêque de Cantorbéry.

Toponyme 

 avec « s »
 Escures-sur-Favières, ancienne commune du Calvados rattachée à Vendeuvre.
 Escures, lieu-dit à Commes, dans le Calvados.
 Escures, lieu-dit à Saint-Jean-le-Blanc, dans le Calvados.
 Escures (Les), lieu-dit entre Chamboulive et le Puy Grand, en Corrèze.

 autre forme
 Escurès, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Voir aussi